M151 steht für:
 Ford M151 MUTT, US-amerikanischer Militärgeländewagen
 Protector M151, norwegische fernbedienbare Waffenstation

M151